Милан Ковачевић се може одности на:

 Милан Ковачевић (1915—1985), новинар и уредник Телевизије Београд. 
 Милан Ковачевић (1921), генерал-потпуковник ЈНА.
 др Милан Ковачевић (1941—1998), анестезиолог и хашки оптуженик
 Милан Ковачевић (1972), глумац.